Francisco de Faro, conde do Vimieiro — 
  — 7.º conde de Odemira 

Desambiguações de antropônimos